В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионате Европы по футболу среди женщин 2022, который состоялся с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.

Статистика футболисток дана на конец чемпионата.

Группа A

Австрия 
Состав объявлен 27 июня 2022 года. 4 июля Вирджиния Кирхбергер заменила Лизу Колб, которая отказалась от участия из-за COVID-19, а Аннабель Шашинг заменила Марию Платтнер, которая отказалась от участия из-за травмы плеча, полученной на тренировке.

Англия 
Окончательный состав объявлен 15 июня 2022 года.

Норвегия 
Состав объявлен 7 июня 2022 года. 26 июня Теа Бьельде заменила Лизу Наалсунд, которая снялась из-за травмы ноги, полученной в товарищеском матче против Новой Зеландии.

Северная Ирландия 
Состав объявлен 27 июня 2022 года.

Группа B

Германия 
Окончательный состав объявлен 18 июня 2022 года.

Дания 
Состав объявлен 16 июня 2022 года.

Испания 
Окончательный состав объявлен 27 июня 2022 года. 29 июня Тереза Абельейра заменила Сальму Параллуэло, которая отказалась от участия из-за травмы мышцы. 5 июля Амайур Сарьеги заменил Алексию Путеллас, которая отказалась от участия из-за травмы передней крестообразной связки, полученной на тренировке.

Финляндия 
Состав объявлен 9 июня 2022 года.

Группа С

Нидерланды 
Состав объявлен 31 мая 2022 года. 11 июля Хасинта Веймар заменила Сари ван Веенендал после первого матча против Швеция из-за травмы.

Португалия

Швейцария 
Окончательный состав объявлен 21 июня 2022 года. 27 июня Надин Ризен заменила Эллу Туон, которая отказалась от участия из-за растяжения связок лодыжки во время тренировки.

Тренер —  Нильс Нильсен

Швеция 
Состав объявлен 7 июня 2022 года.

Группа D

Бельгия 
Окончательный состав объявлен 20 июня 2022 года.

Исландия 
Состав команды объявлен 11 июня 2022 года. 9 июля Аудур Свейнбьернсдоттир Шевинг заменил Сесилию Ран Рунарсдоттир, которая отказалась от участия из-за травмы пальца, полученной на тренировке. 14 июля Ирис Догг Гуннарсдоттир заменил Тельму Иварсдоттир, получившую травму на тренировке 13 июля.

Италия 
Состав объявлен 26 июня 2022 года.

Франция 
Состав объявлен 30 мая 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2022